Аксаковский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Аксаковский сельсовет (Белебеевский район) — сельское поселение, Белебеевский район Башкортостана.
 Аксаковский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Бугурусланский район Оренбургской области.